Yenimahalle (Ankara) een district van de Turkse provincie Ankara
 Yenimahalle (Biga) -  een dorp in de district Biga van de Turkse provincie Çanakkale
 Yenimahalle (Babaeski) - een dorp in de district Babaeski van de Turkse provincie Kırklareli 
 Yenimahalle (Termal) - een dorp in de district Termal van de Turkse provincie Yalova 
 Yenimahalle (Beykoz) - een dorp in de district Beykoz van de Turkse provincie Istanbul
 Yenimahalle (Silivri) - een gemeente in het district Silivri van de Turkse provincie Istanbul
 Yenimahalle (Pendik) -  een gemeente in het district Pendik van de Turkse provincie Istanbul
 Yenimahalle (Küçükçekmece) -  een gemeente in het district Küçükçekmece van de Turkse provincie Istanbul
 Yenimahalle (Gaziosmanpaşa) - een gemeente in het district Gaziosmanpaşa van de Turkse provincie Istanbul
 Yenimahalle (Bağcılar) - een gemeente in het district Bağcılar van de Turkse provincie Istanbul
 Yenimahalle (Bakırköy) - een gemeente in het district Bakırköy van de Turkse provincie Istanbul
 Yenimahalle (Sarıyer) - een gemeente in het district Sarıyer van de Turkse provincie Istanbul
 Rami Yeni (Eyüpsultan) - een gemeente in het district Eyüpsultan van de provincie İstanbul 
 Yenimahalle (Kırıkkale) - een gemeente in de district Kırıkkale van de Turkse provincie Kırıkkale 
 Yenimahalle (Fındıklı) - een dorp in het district Fındıklı van de Turkse provincie Rize
 Yenimahalle (Karasu) - een dorp in de district Karasu van de Turkse provincie Sakarya
 Yenimahalle (Zonguldak) - een gemeente in de district Zonguldak van de Turkse provincie Zonguldak